Stillahavsmästerskapet i ishockey för damer 1995 spelades 3–8 april 1995 i San Jose, Kalifornien, USA.

Kanada vann guldet, trots att man i gruppspelet fick stryk med 2-5 mot USA, då kanadensiskorna besegrade Kina efter straffläggning, och senare även USA igen efter straffläggning.

Lag & format
Fyra lag deltog i turneringen. Lagen var.

Alla mötte alla i en serie. Alla lag gick vidare till semifinaler, där ettan mötte fyran, medan tvåan ställdes mot trean. Vinnarna spelade final.

Första omgången

Tabell

Resultat

Slutspel

Finalomgångar

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Slutställning

Källor

Women's Hockey Webb, läst 2 maj 2012

1995 i USA
Internationella ishockeytävlingar i USA
Ishockeysäsongen 1994/1995
Sportevenemang i Kalifornien